De Poolse voetbalclub Lech Poznań speelt sinds 1978 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Lech Poznań

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Polen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Lech Poznań
Lech Poznań